Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 1984 проходили с 9 по 19 февраля. В соревнованиях было разыграно 8 комплектов наград (по 4 у мужчин и женщин). Впервые в программу игр вошла женская гонка на 20 км.

У мужчин по два золота выиграли шведы Гунде Сван и Томас Вассберг. У женщин триумфально выступила Марья-Лийса Хямяляйнен, выигравшая золото на всех трёх личных дистанциях.

Одной из главных неожиданностей стала неудача женской сборной СССР в эстафете. До этого советские лыжницы выигрывали медали на всех семи Олимпийских играх с 1956 года (три золота, три серебра и одна бронза). Ещё результаты на дистанции 5 км показали, что в сборной СССР, которая переживала смену поколений, не всё ладно — никто из советских лыжниц не сумел попасть в 10-ку лучших. За сборную СССР в эстафете выступали Юлия Степанова, Любовь Лядова, Надежда Бурлакова и Раиса Сметанина, которые заняли 4-е место, проиграв почти 20 секунд бронзовым призёрам из Финляндии. Следующий раз советские/российские лыжницы остались без медалей в эстафете на Олимпийских играх в 2002 году (из-за дисквалификация Россия вообще не сумела выставить команду), до этого одержав 4 последовательные победы в 1988, 1992, 1994 и 1998 годах. При этом сборная Чехословакии выиграла медаль в женской эстафете единственный раз в своей истории.

Расписание

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Мужчины

30 км 
Гонка прошла 10 февраля 1984 года

15 км 
Гонка прошла 13 февраля 1984 года

Эстафета 4×10 км 
Гонка прошла 16 февраля 1984 года

50 км 
Гонка прошла 19 февраля 1984 года
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">

Женщины

10 км 
Гонка прошла 9 февраля 1984 года

5 км 
Гонка прошла 12 февраля 1984 года

Эстафета 4×5 км 
Гонка прошла 15 февраля 1984 года

20 км 
Гонка прошла 18 февраля 1984 года

Ссылки 
 На сайте sports-reference.com 
 На сайте FIS